Шампионска лига 2006/07 е 15-о издание под това наименование на най-важния европейски турнир за клубни отбори във футбола и 52-рото от началото.

През този сезон заедно с носителя на трофея Барселона участват 73 отбора от 49 страни.

Финалът се играе на 23 май 2007 г. на стадион Спиридон Луис в Атина.

Първи квалификационен кръг 
Срещите се провеждат на 11/12 и 18/19 юли 2006 г.

Втори квалификационен кръг 
Срещите се провеждат на 25/26 юли и 1/2 август 2006 г.

Трети квалификационен кръг 
Срещите се провеждат на 8/9 и 22/23 август 2006 г. Отпадналите от този кръг отбори участват в първия кръг на Купа на УЕФА 2006/07.

1 на мястото на Фиорентина.
2 беше свален на по-долна позиция и трябва да играе в квалификациите.
3 Домакинската среща на Макаби Хайфа се играе в Киев, тъй като УЕФА не допуска до този момент провеждането на международни срещи в Израел.

Групова фаза

Група A 
 KFSki winner

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Осминафинал 
Първите срещи се състоят на 20 и 21 февруари, реваншите са на 6 и 7 март 2007 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 3 и 4 април, реваншите са на 10 и 11 април 2007 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 24 и 25 април, реваншите са на 1 и 2 май 2007 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на УЕФА 2006/07

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за ШЛ 2006/07

__СЪССЪДЪРЖАНИЕ__

Европейска шампионска лига